Wauwermans ist der Familienname von:
 Henri Emmanuel Wauwermans (1825–1902), belgischer Geograph

Sonstiges:
 Wauwermans-Inseln, Inselgruppe im Wilhelm-Archipel, Antarktis